Liga Portuguesa jest najwyższą w hierarchii klasą ligowych rozgrywek w futsalu w Portugalii, będąc jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy). Jej triumfator zostaje Mistrzem Portugalii, zaś najsłabsze drużyny są relegowane do II Divisão Futsal.

Mistrzowie Portugalii

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona

Futsal w Portugalii
Pierwszy poziom rozgrywek futsalowych